Carlo Tito Francesco Giuseppe di Borbone – nobile italiano
 Francesco I di Borbone – re delle Due Sicilie
 Francesco di Borbone-Busset – nobile e generale francese
 Francesco Luigi Giuseppe di Borbone-Busset – generale e politico francese
 Francesco Luigi Giuseppe Maria di Borbone-Busset – militare e tiratore a segno francese
 Luigi Francesco di Borbone-Busset – generale francese
 Francesco Luigi di Borbone-Conti – nobile francese
 Luigi Francesco di Borbone-Conti – nobile, generale e diplomatico francese
 Luigi Francesco Giuseppe di Borbone-Conti – nobile francese
 Francesco di Borbone-Conti – condottiero francese
 Francesco di Borbone-Due Sicilie – nobile italiano
 Francesco II di Borbone-Due Sicilie – ultimo re delle Due Sicilie
 Francesco di Borbone-Montpensier – nobile francese
 Francesco di Paola di Borbone-Spagna – Infante di Spagna
 Francesco d'Assisi di Borbone-Spagna – infante di Spagna e duca di Cadice
 Francesco Maria di Borbone-Spagna – nobile spagnolo
 Francesco Saverio di Borbone-Spagna – infante di Spagna
 Francesco di Borbone-Vendôme (1470-1495) – nobile francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1491-1545) – generale francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1519-1546) – principe francese
 Francesco di Borbone-Vendôme (1616-1669) – generale francese